Осичківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Радомишльський район
 Осичківська сільська рада — Одеська область, Савранський район